GeoPost — французская почтовая компания, основанная в мае 1999 года.

Холдинг GeoPost принадлежит французской национальной почтовой службе Group La Poste.

Деятельность 
Холдинг GeoPost работает на рынке доставки посылок и экспресс-доставки в 30 странах мира под такими брендами, как DPD, Chronopost, Paqrceline, Masterlink, Armadillo, BizPak.

В России компания до 2008 года работала под брендом Armadillo. Акционерами российской компании Armadillo были GeoPost (50 %) и Yurtici Kargo (50 %). С 2008 года работает под брендом DPD.

В 2005 году совокупный оборот холдинга составил 2,5 млрд евро.

В мае 2022 года компания сообщила о передаче бизнеса DPD в России локальному партнеру.

Примечания 

Компании Франции
La Poste